Antal Géza (1846–1889) sebész, urológus, az MTA tagja
Antal Géza (1866–1934) teológus, vallásfilozófus
Antal Géza (1922) gépészmérnök